Коджові Обілале ( — тоголезький футболіст.
 Коджові Віллмотс — південноафриканський футболіст.